Nelly of Nellie kan verwijzen naar:

 Nelly (rapper) - zanger
 Nelly (entertainer) - entertainer
 Nelly (fotograaf) of Nelly's - fotograaf
 Nelly (film) - een Franse film uit 2004
 Koningin Helena - Nellie, andere naam voor deze Koningin
 Nellie (Ohio) - plaats in de Verenigde Staten van Amerika
 Don Nelson - bijnaam Nillie van deze basketballer
 SS Nelly - Deens stoomschip
 Nellie (schip, 1913) - Grieks stroomvrachtschip dat in de Tweede Wereldoorlog gezonken werd

Andere personen die Nelly of Nellie heten:
 Nelly Furtado - zangeres
 Nelly Sachs - schrijfster
 Nelly van Doesburg - pianiste
 Nelly Diener - stewardess
 Nelly Stienstra - taalkundige
 Nelly Bodenheim - kunstenares
 Nelly Frijda - actrice
 Nelly Maes - politica
 Nelly Avila Morena - terroriste